Runda Formuły 2 na torze Sochi Autodrom – runda dziesiąta mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2020.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: motorsportstats.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: motorsportstats.com

Uwagi

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążęnie w TOP 10

Sprint

Wyścig 
Wyścig został przerwany po wypadku Ghiotto i Aitkena. Tylko połowa punktów została przyznana

Źródło: motorsportstats.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sochi 2020
2020 w Rosji